Ліно Вентура (, 14 липня 1919, Парма — 22 жовтня 1987, Сен-Клу) — французький актор італійського походження.
 Ліно Альдані (італ. Lino Aldani; 29 березня 1926, Сан-Чипріано — 31 січня 2009, Павія) — провідний італійський письменник-фантаст.
 Ліно Де Тоні (італ. Lino De Toni; 18 жовтня 1972 у м. Агордо, Італія) — італійський хокеїст, правий нападник.
 Ліно Тоффоло (італ. Lino Toffolo; нар. 30 грудня 1934, Венеція — пом. 17 травня 2016, Венеція) — італійський актор театру і кіно, кантауторе.
 Ліно Банфі (італ. Lino Banfi; нар. 9 липня 1936, Андрія) — італійський кіноактор.
 Ліно-Лейкс (Міннесота) () — місто в окрузі Анока, штат Міннесота, США.